Путна () — село в жудеце Сучава в Румынии. Входит в состав коммуны Путна.

Село расположено на расстоянии 383 км к северу от Бухареста, 53 км северо-западнее Сучавы.

Население 
По данным переписи населения 2002 года в селе проживало  человек. Родным языком 2409 человек (99,8 %) назвали румынский.

Национальный состав населения села:

Примечания 

Населённые пункты жудеца Сучава